Chandler Stephenson (né le  à Saskatoon, dans la province du Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position d'attaquant.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2010-2011||Pats de Regina ||LHOu ||60||7||12||19||6||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||Pats de Regina ||LHOu ||55||22||20||42||24||5||1||3||4||0
|-
| 2012-2013||Pats de Regina ||LHOu ||46||14||31||45||37||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||Pats de Regina ||LHOu ||69||30||59||89||65||4||0||4||4||0
|-
| 2013-2014||Bears de Hershey ||LAH ||2||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Bears de Hershey ||LAH ||54||7||7||14||10||10||1||4||5||2
|-
| 2015-2016||Bears de Hershey ||LAH ||46||7||21||28||26||17||1||5||6||2
|-
| 2015-2016||Capitals de Washington ||LNH ||9||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017||Bears de Hershey ||LAH ||72||10||28||38||42||9||3||2||5||6
|-
| 2016-2017||Capitals de Washington ||LNH ||4||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Bears de Hershey ||LAH ||6||5||1||6||2||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Capitals de Washington ||LNH ||67||6||12||18||8||24||2||5||7||8
|-
| 2018-2019 || Capitals de Washington|| LNH||64 ||5 ||6 ||11 ||0 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2019-2020 ||Capitals de Washington|| LNH || 24||3||1||4||6||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020 || Golden Knights de Vegas || LNH || 41 || 8 || 14 || 22 || 10 || 20 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
| 2020-2021 || Golden Knights de Vegas || LNH || 51 || 14 || 21 || 35 || 29 || 16 || 0 || 6 || 6 || 0
|-
| 2021-2022 || Golden Knights de Vegas || LNH ||  || 

| 260 || 36 || 54 || 90 || 55 || 66 || 5 || 13 || 18 || 14

Trophées et honneurs personnels 
2013-2014 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'association Est de la LHOu

Ligue nationale de hockey 
2017-2018 : champion de la Coupe Stanley avec les Capitals de Washington
2022-2023 : participe au  Match des étoiles

Références 

Naissance en avril 1994
Naissance à Saskatoon
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Golden Knights de Vegas
Champion de la Coupe Stanley
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey